La palabra jersey puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un jersey, una prenda de vestir de lana o de algodón;
 a la Isla de Jersey, en el archipiélago de las Islas del Canal (Reino Unido);
 a la raza bovina Jersey, propia de esta isla;
 a Nueva Jersey, estado de los Estados Unidos que tomó su nombre de la isla antes mencionada;
 a la ciudad de Jersey, en el estado de Nueva Jersey (Estados Unidos);
 al pueblo de Jersey, en el estado de Georgia (Estados Unidos);
 al condado de Jersey, en el estado de Illinois (Estados Unidos);
 a Jersey Shore, otra página de desambiguación;
 a Jersey, EP de la cantante Bella Thorne;
 al jersey, una prenda del ciclismo en España.